Love Will Tear Us Apart est le titre d'une chanson du groupe rock anglais Joy Division, sortie en .
 Love Will Tear Us Apart est un film hongkongais réalisé par Yu Lik-wai en 1999.
 Love Will Tear Us Apart est un film chinois de 2013.